Pessoas
William Hyde Wollaston, um químico britânico
Thomas Vernon Wollaston, um entomólogo e malacologista inglês

 Lugares
Ilhas Wollaston

 Outros
Medalha Wollaston

Desambiguação